Малинка — фамилия.

 Малинка, Виктор Александрович (род. 1935) — российско-украинский художник, иллюстратор детской книги.
 Малинка, Константин Арсентьевич (1922—1980) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Малинка, Николай Афанасьевич (1913—1993) — украинский художник.

См. также 
 Мотыль
 Малинки
 Raspberry Pi